1000 – anno del X secolo
 1000 – numero naturale 
 I Mille – formazione militare guidata da Giuseppe Garibaldi
  Fiat Mille – automobile prodotta dalla Fiat
 Mille – singolo di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti del 2021

Pagine correlate 
 1000 (disambigua)